La Sauvetat (Gers)
La Sauvetat (Puy-de-Dôme)
ook:
La Sauvetat-de-Savères,  Lot-et-Garonne
La Sauvetat-du-Dropt,  Lot-et-Garonne
La Sauvetat-sur-Lède,  Lot-et-Garonne